Фабричнов — русская фамилия. Известные носители:
 Фабричнов, Василий Васильевич (1925—1945) — Герой Советского Союза.

Фабричнова 
 Фабричнова, Оксана Ильинична (род. 1978) — российская гимнастка.